Le terme corbeau désigne de façon générale un grand oiseau noir, le corbeau. Les corneilles sont aussi appelées corbeaux, à tort.

Biologie 
 « Corbeau » est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de la famille des Corvidés dans le genre Corvus.
 Le corbeau de mer (Sciaena umbra) est un poisson de la famille des Sciaenidae.

Navigation 
 Un corbeau est un système d'abordage avec un pont d'assaut datant de l'Antiquité.
 Le Corbeau des mers est un navire de pêche spécialisé dans le ramassage des langoustes.

Musique 
 Corbeau est un groupe de rock québécois des années 1980.
 Corbeau est une chanson du groupe Chanson plus bifluorée.
 Corbeau est une chanson de Cœur de pirate.

Patronyme 

 Alexandre Corbeau (1913-1981), homme politique belge ;
 André Corbeau (né en 1950), coureur cycliste français ;
 Bert Corbeau (1894-1942), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jo Corbeau (né en 1946), chanteur de reggae français ;
 Roger Corbeau (1908-1995), photographe français.

Toponymie 

 le lac des Corbeaux, un lac de montagne d'origine glaciaire des Vosges sur la commune de La Bresse.

Divers 
Corbeau peut aussi faire référence à :
 la constellation du Corbeau ;
 corbeau, un élément architectural ;
 une personne chargée de ramasser les cadavres atteints de la peste de Marseille (1720) ;
 Corbeaux, autre appellation des Amérindiens « Crows » ;
 « Corbeaux », le gentilé de la commune vaudoise de Crans, en Suisse ;
 Corbeau, station du métro léger de Charleroi (Belgique) ;
 un auteur de lettres anonymes; c’est ce sens qui donne son titre au film Le Corbeau ;
 la série littéraire fantastique Corbeau ;
un poème, Le Corbeau d'Edgar Allan Poe ;
la fable Le Corbeau et le Renard, de Jean de La Fontaine.

Voir aussi 

 
 
 
  (terme anglais signifiant « corbeau » en français)
  (terme anglais signifiant « corneille » en anglais).

Notes et références 

Homonymie de titre
Patronyme belge
Patronyme canadien
Patronyme français